{{Album ratings
 | rev1 = AllMusic
 | rev1score = 
 | rev2 = CCM Magazine
 | rev2score = <ref name=ccm>{{cite web |url=http://ht.salemweb.net/ccm/ccmmagazine/pdf/2013/nov/azp3f/CCM_November_2013.pdf |title='Icon For Hire: Icon for Hire (Tooth & Nail) |last=Conner |first=Matt |date=1 листопада 2013 |work=CCM Magazine |publisher=Salem Publishing |page=70 |accessdate=1 листопада 2013 |issn=1524-7848 |format=PDF |archive-date=3 листопада 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131103090544/http://ht.salemweb.net/ccm/ccmmagazine/pdf/2013/nov/azp3f/CCM_November_2013.pdf }}</ref>
 | rev3 = Christian Music Zine
 | rev3score = 
 | rev4 = CM Addict
 | rev4score = 
| rev5 = HM| rev5score = 
 | rev6 = Jesus Freak Hideout
 | rev6score = 
 | rev7 = Mind Equals Blown
 | rev7score = 
 | rev8 = New Release Tuesday
 | rev8score = 
 | rev9 = Outburn''
 | rev9Score = 8/10
}}
«Icon for Hire'''» — другий студійний альбом американського альт-рок-гурту Icon for Hire. Реліз відбувся 15 жовтня 2013 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Аріель Блумер – вокал, клавіші
 Шон Джамп – електрогітара, ритм-гітара, бас-гітара, задній вокал, програмування, семплінг, синтезатор
 Джошуа Девіс – бас-гітара
 Адам Кроншеген – ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Discogs 
 Офіційний сайт гурту 
 Канал гурту на YouTube 
 Офіційна сторінка гурту на Facebook 

Альбоми Icon for Hire
Альбоми альтернативного металу
Альбоми Tooth & Nail Records